Németi László
 Németi László (1908–1977) erdélyi magyar mérnök-matematikus
 Németi László (1929–2009) közgazdász, egyetemi tanár
Némethy László
 Némethy László (1880–1963) szobrászművész
 Némethy László (1920–1990) agrármérnök, egyetemi tanár
 Némethy László (1919–1987) mérnök
 Némethy László (1955–) romániai magyar építész, tervezőszerkesztő, grafikus
 Némethy László (1977–) labdarúgó